Эдгард Славомирович Воцалевский (21 октября 1935; , РСФСР, СССР — 6 марта 2012 года , Казахстан) — советский и казахский крупнейший научный сотрудник, выдающийся деятель науки по геологии нефти и газа.  (1979), академик НИА РК, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1982). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2009). Профессор Университета Южной Каролины (США).

Биография 
Эдгард Славомирович Воцалевский родился 21 октября 1935 года в Читинской области (РСФСР).

В 1959 году Окончил геологоразведочный факультет Грозненского ордена Трудового Красного Знамени нефтяного института, «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

Трудовая деятельность 
После окончания Грозненского нефтяного института (1959 г.) он был направлен на работу в Казахстан (г. Гурьев) в Казахский научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной институт (КазНИГРИ).

С 1957 по 1974 годы старший лаборант; научный сотрудник; заведующий лабораториями подсчетов запасов нефти и газа; поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений; прогноза нефтегазоносности осадочных бассейнов Западного Казахстана.

С 1974 по 1978 годы  заместитель директора института по научной работе.

С 1959 по 1978 годы Развитие направлений: оценка запасов нефти и газа месторождений Узень, Тенге, Жетыбай и др.; разработка методики разведки многопластовых нефтегазоносных месторождений; оценка нефтегазоносности потенциала осадочных бассейнов Западного Казахстана; научное обоснование первоочередных направлений месторождений нефти и газа.

С 1978 по 1991 годы Переведен главным геологом, заместителем генерального директора объединений «Казнефтегазгеология», «Гурьевнефтегазгеология», Главного
территориального управления «Прикаспийгеология». Руководство разработкой и реализация крупных программ развития геологопоисковых и разведочных работ нефти и газа в Казахстане. Реализация направлений поисков новых месторождений нефти и газа в осадочных бассейнах преимущественно Западного Казахстана и прилегающих районах России.

С 1991 года Воцалевский Э.С. главный научный сотрудник лаборатории нефти и газа Института геологических наук им. К.И. Сатпаева. Научный руководитель работ Института в области нефтяной геологии и ряда проведенных совместных научно исследовательских проектов с Университетом Южной Каролины и Юта (США), с зарубежными фирмами компаний Шеврон, Ексон-Мобил, Бритиш Петролиум, Японским Консорциумом и др.

Признан первооткрывателем месторождений Каламкас, Забурунье, Карачаганак. Профессор-консультант Университета Южной Каролины (США).

Научные, литературные труды 
Опубликовано в печати свыше 150 научных трудов, в том числе пять монографий, посвященные обоснованию перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Казахстана. Он один из авторов Закона РК «О нефти» и член Государственной комиссии РК по запасам, экспертного совета Государственной аттестационной комиссии РК. Он выделялся среди ученых творческой энергией и умением отстаивать свои позиции и организаторским талантом.

Учёное звание 
В 1968 года Воцалевский защитил кандидатскую, а в 1990 года докторскую диссертацию.

В 1994 г. ему присваивается звание профессора, а в 1996 г. oн избирается действительным членом (академиком) Национальной Инженерной Академии наук РК.

Награды и звания 
 1966 — «Отличник разведки недр СССР»
 1982 — Удостоен Государственной премии СССР за открытие и ускоренную разведку нефтяных месторождений на полуострове Бузачи.
 1984 — Орден Трудового Красного Знамени
 Указом президента Республики Казахстан № 197 от 1 сентября 1999 года за значительный вклад в освоение нефтегазовых месторождений и развитие нефтяной промышленности Казахстана награждён орденом «Парасат»
 2009 — Лауреат Государственной премии Республики Казахстан за работу «Минерагения и перспективы развития менерально-сырьевых ресурсов Казахстана»
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР

Литература 
 1. Книга «Нефтяная энцоклопедия Казахстана» (1999)
 2. Книга «Заслуженные первопроходцы» (2006)

Примечания 

Выпускники Грозненского нефтяного университета
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР